<noinclude>

Вардан Хачатрян
 Хачатрян Вардан Барегамович (. 1968) — радянський та вірменський футболіст.
 Хачатрян Вардан Ваганович (. 1960) — депутат парламенту Вірменії.
 Хачатрян Вардан Жорович (. 1959) — вірменський політичний і державний діяч.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок